Владисла́в Па́нченко:
 Панченко, Владислав Викторович (род. 1957) — российский композитор и дирижёр.
 Панченко, Владислав Яковлевич (род. 1947) — российский физик и педагог, академик РАН.